Курносов Іван Олександрович (*1983) — український футболіст, нападник.
 Курносов Ігор Дмитрович — російський шахіст, гросмейстер.
 Курносов Юрій Олексійович — український історик, доктор історичних наук, професор.
 Курносов В'ячеслав Григорович — український науковець, доктор технічних наук.
російські прізвища